Nanchan si () bezeichnet folgende buddhistische Tempel in China:

den Nanchan-Tempel in Chengzhong 城中区, Xining 西宁市, in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Nanchan-Tempel (Chengzhong)
den Nanchan-Tempel im Dorf Lijiazhuang des Kreises Wutai in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Nanchan-Tempel
den Nanchan-Tempel in Yanchang 延长县 in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Nanchan-Tempel (Yanchang)